Магнитный — топоним в России:

Населённые пункты 
 Магнитный — посёлок городского типа в Железногорском районе Курской области.
 Магнитный — посёлок в Агаповском районе Челябинской области.

Ручьи 
 Магнитный — в Хакасии, левый приток реки Хабзас.
 Магнитный — в Хакасии, правый приток реки Теренсуг.